Carl Gotthard Langhans – niemiecki architekt
 Carl Ferdinand Langhans – niemiecki architekt, syn Carla Gottharda